USS Lynde Mccormick je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Lynde Mccormick (DD-958) 
 USS Lynde Mccormick (DDG-8)

Lynde Mccormick